En anglais, le mot channel (de l'ancien français chanel) signifie  (tous deux ont comme origine le mot latin canalis) et peut désigner :
 un canal de communication 
 en informatique, Fibre Channel, un protocole
 La Manche (The English Channel)

Télévisions
En particulier le mot channel peut vouloir dire chaîne de télévision, le mot est donc présent dans bon nombre de chaînes anglophones :

Channel 4, une chaîne de télévision britannique du service public ;
 CBBC Channel

Sundance Channel
 Discovery Channel
 Clear Channel Communications
 Disney Channel

Jeux vidéo
 Space Channel 5
 Fairchild Channel F

Musique
 Channel Zero
 Channel One

Toponyme 

 Le Channel
 Channel Islands de Californie

Patronyme 

 Julia Channel (1973-), actrice, animatrice de télévision et chanteuse française.

Voir aussi
 Channelling
 Chanel